Зенджирли () — поселение в Турции к северо-востоку от залива Искендерун, в верховьях р. Карасу.

В этом районе в IX—VIII вв. до н. э. находилось хеттско-арамейское царство. Рядом располагаются развалины древнего Самаля — древнего города и государства.

Во время раскопок под руководством Ф. Лушанома, начатых в конце XIX века, был обнаружен дворец, украшенный барельефами и сиро-хеттской скульптурой, а также мощные укрепления и дома.

См. также 
 Стела Куттамувы

Примечания 

Газиантеп (ил)
Населённые пункты Турции